Маєн — місто в Німеччині.
 Гаррі Маєн (1924—1979) — німецький актор.

Див. також 
 Майєнн